Василько Святославич (ум. 1144) — князь Полоцкий 1132—1144, сын Святослава Всеславича, князя Витебского. Внук Всеслава Брячиславича. Происходил из витебской линии Изяславичей полоцких. По данным поздних Воскресенской и Никоновской летописей — внук Владимира Мономаха.

Биография 
В 1129 году великий князь Киевский Мстислав Владимирович Великий совершил поход в Полоцкое княжество, захватив в плен всех полоцких князей и членов их семей, лишил их уделов и выслал в Византию. В числе сосланных оказался и Василько. Вероятно, он служил у императора Иоанна полководцем.

Однако уже в 1131 или 1132 году Василько вернулся из Византии. Неясно, получил ли он какой-то удел. Войтович предполагает, что Василько в период 1130—1132 года мог быть князем Витебским, а Рапов — что в 1132 году он княжил в Изяславле. Но уже в 1132 году полочане выгнали княжившего у них сына Мстислава Великого, Святополка Мстиславича, а вместо него пригласили Василько.

О его правлении практически ничего не известно. Для того чтобы удержаться на княжении, он поддерживал сыновей Мстислава. В 1138 году, когда Всеволод Мстиславич, изгнанный из Новгорода, шел мимо Полоцка, Василько провожал его с честью и целовал ему крест.

В 1143 году Василько выдал свою дочь замуж за Святослава Всеволодовича, сына великого князя Всеволода Ольговича. Больше о нём не упоминается. Предполагают, что Василько умер в 1144 году.

Предки

Брак и дети 
Имя жены Василько неизвестно. Точно не известно, сколько у него было детей. Упоминаются следующие дети:
 Всеслав (ум. ок. 1186), князь Витебский 1132—1162, до 1175—1178, после 1180-около 1186, князь Полоцкий 1162—1167, 1167-до 1175, 1178-после 1180
 Брячислав (р. ок 1140 — ум. ок. 1186), князь Витебский 1168 — до 1175, 1178 — после 1181
 Изяслав (ум. до 1185); погиб в бою с литовцами, упоминается в «Слове о полку Игореве» вместе с братьями Брячиславом и Всеволодом.
 Всеволод (ум. после 1185), упоминается в «Слове о полку Игореве» вместе с братьями Брячиславом и Изяславом.
 Ольга, монахиня (инокиня Евдокия)
 Мария/Екатерина; муж: с 1143 Святослав Всеволодович (ум. 25 июля 1194), князь Черниговский и великий князь Киевский

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Князья полоцкие
Рюриковичи по алфавиту
 
Русские князья XII века
Персоны без указанного места рождения